Günther Friedrich Carl von Schwarzburg-Sondershausen ist der Name folgender Personen:

* Günther Friedrich Carl I. von Schwarzburg-Sondershausen (1760–1837), regierender Fürst von Schwarzburg-Sondershausen, Graf von Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg und Blankenburg, siehe Günther Friedrich Carl I. (Schwarzburg-Sondershausen)
 Günther Friedrich Carl II. von Schwarzburg-Sondershausen (1801–1889), regierender Fürst von Schwarzburg-Sondershausen, Graf von Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg und Blankenburg, siehe Günther Friedrich Carl II. (Schwarzburg-Sondershausen)